Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy I Branković – władca Serbii
 Jerzy II Branković – władca Serbii
 Jovan Branković – despota serbski na Węgrzech
 Łazarz II Branković – władca Serbii
 Mara Branković – serbska księżniczka, żona sułtana tureckiego Murada II
 Nedžad Branković – bośniacki polityk
 Siniša Branković – serbski piłkarz
 Vladimir Branković – serbski piłkarz
 Vuk Branković – władca Kosowego Pola
 Vuk Grgurević Branković – despota serbski na Węgrzech